Paulina Vetrano (Banfield, Buenos Aires; 5 de agosto de 1996) es el nombre artístico de Paulina Luján Vetrano. Es una actriz argentina que se ha formado con Valeria Grossi, Francisco Bass y José Carlos Plaza entre otros. Una de sus grandes pasiones es la música, tuvo la oportunidad de estudiar comedia musical en la prestigiosa escuela de Nueva York 'Go Brodway' y también ha realizado varios cursos de canto.

Es conocida por darle vida a «Zoe Velázquez» en la serie juvenil del 2017, Once.

Biografía 
Nació el 5 de agosto de 1996, en Banfield, localidad del Gran Buenos Aires. Es hermana de Julieta y también de la actriz Candela Vetrano.

Carrera actoral 
Desde muy pequeña ha participado en series de televisión como "Bella y Bestia", "Ricos y Mocosos" o "Rincón de luz".                           Uno de sus últimos trabajos ha sido en la serie de Disney XD O11CE, junto con los actores Mariano González-Gurineau, Juan David Penagos, Luan Brum y el fallecido actor mexicano Sebastián Athié. Durante tres temporadas ha interpretado a Zoe Velázquez  un personaje que le ha proporcionado mucho reconocimiento.                                         También ha participado en el largometraje "Vuelta al perro" del director Nicolás Di Cocco.

Filmografía

Cine

Televisión

Premios y nominaciones

Referencias 
2. Paulina Veterano (Actriz)

Enlaces externos 
 
 

Actores infantiles de Argentina
Actrices de cine de Argentina
Actrices de teatro de Argentina
Actrices de televisión de Argentina
Cantantes de pop de Argentina
Cantantes femeninas de Argentina
Artistas de Disney